Oligolophus är ett släkte av spindeldjur. Oligolophus ingår i familjen långbenslockar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långbenslockar
Oligolophus